Karacaören (littéralement « ruines de chevreuils » en turc) peut faire référence à :

Barrages 
 Barrage de Karacaören I,
 Barrage de Karacaören II.

Lieux de Turquie 

 ,,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

Voir aussi 
 .